Behrendt (Varianten: Behrend, Berend, Berendt, Berent) ist ein deutscher Vor- und Familienname, der sich vom Vornamen Bernhard ableitet. Mindestens bis zum 17. Jahrhundert war Berend (oder Berendt, Berent) die in Norddeutschland übliche Variante der Kurzform Bernd. Noch im 19. Jahrhundert ist Behrend (oder Behrendt) als Vorname in Friesland nachweisbar, und noch heute tritt er in Teilen Norddeutschlands gelegentlich auf. Neben dem endungslosen Familiennamen sind auch Patronyme mit verschiedenen Suffixen nachweisbar, vor allem Behrens (mit den hauptsächlichen Varianten Behrends, Berends) und Behrendsen (mit den Varianten Berendsen, Berentzen). Willem Barentsz, der Namensgeber der Barentssee, trug ein gleichbedeutendes niederländisches Patronym.

Namensträger

Vorname 
 Berend Harms (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Berend Intelmann, deutscher Musiker, Komponist und Produzent
 Berend Lindner (* 1975), deutscher Jurist, politischer Beamter und Politiker (CDU)
 Berent Schwineköper (1912–1993), deutscher Archivar und Historiker

Familienname

A 
 Armin Behrendt (* 1934), deutscher Politiker (LDPD/FDP)

B 
 Brian Behrendt (* 1991), deutscher Fußballspieler

D 
 Dagmar Roth-Behrendt (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)
 Dietrich Behrendt (Dieter Behrendt; 1928–1975), deutscher Historiker
 Dirk Behrendt (* 1971), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

E 

 Ernst Behrendt (1910–1990), deutscher Journalist (1933 Emigration, ab 1938 in den USA)

F 
 Falko Behrendt (* 1951), deutscher Maler und Grafiker
 Friedel Behrendt (1897–1979), deutsche Politikerin
 Friedrich Behrendt (1863–1946), deutscher Maler, Grafiker und Ölfarbenfabrikant

G 
 Gerhard Behrendt (1929–2006), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Gerhard Behrendt (Politiker) (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Greg Behrendt (* 1963), US-amerikanischer Komiker
 Gustav Behrendt (1859–1912), deutscher Verwaltungsjurist und Bahnmanager

H 

 Hartmut Behrendt (1935–2020), deutscher Offizier
 Heinz Karl Behrendt (1913–2003), deutscher Politiker (SED)

 Holger Behrendt (* 1964), deutscher Turner

I 
 Irmgard Behrendt (Schwester Fides; * 1924), deutsche Ordensschwester
 Irmgard Mastaglio-Behrendt (1905–1990), deutsche Malerin

J 
 Jan Behrendt (* 1967), deutscher Rennrodler
 Janice Behrendt (* 1983), deutsche Schönheitskönigin
 Johann Behrendt (1667–1737), deutscher Pastor und Bibelübersetzer
 Johann Friedrich Behrendt (um 1700–1757), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Joseph Behrendt (1874–1938), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Jutta Behrendt (* 1960), deutsche Ruderin

K 
 Karl-Heinz Behrendt (Autor) (* 1927), deutscher Autor
 Kerstin Behrendt (* 1967), deutsche Leichtathletin
 Klaus Behrendt (1920–2013), deutscher Schauspieler
 Klaus J. Behrendt (* 1960), deutscher Schauspieler
 Konrad Behrendt (1902–1943), deutscher Widerstandskämpfer und Politiker (KPD)

L 
 Larissa Behrendt (* 1969), australische Autorin
 Leni Behrendt (1894–1968), deutsche Schriftstellerin
 Lutz Dieter Behrendt (* 1941), deutscher Historiker

M 
 Magdalena Behrendt-Brandt (1828–1895), österreichische Opernsängerin
 Maik Stephan Behrendt (* 1980), deutscher Schauspieler und Medienökonom
 Manfred Behrendt (* 1950), deutscher Fußballtorwart
 Mario Behrendt (* 1960), deutscher Boxer

R 
 Richard Fritz Behrendt (1908–1972), deutscher Soziologe

S 
 Salomon Behrendt (auch Behrend; vor 1855–1912), deutscher Psychiater und Anstaltsleiter

U 
 Uwe Behrendt (1952–1981), deutscher Rechtsextremist

V 
 Vanessa Behrendt (* 1984), deutsche Politikerin (AfD), MdL

W 

Familienname
Deutscher Personenname